Margaret může být:

geografie
 Margaret (Alabama) – město v USA

lidé
 Margaret (zpěvačka) (* 1991) – polská zpěvačka
 Margaret, hraběnka Snowdon (1930–2002) – britská princezna, mladší sestra královny Alžběty II.

astronomie
 Margaret (měsíc) – měsíc planety Uran

Externí odkazy